Kapasan kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kapasan (ort i Indien), Rajasthan, Chittaurgarh,

Indonesien 

 Desa Kapasan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar